Ulica ks. Piotra Skargi w Katowicach
 Ulica ks. Piotra Skargi we Wrocławiu

Skargi